198450 Scattolin – asteroide
Palazzo Nervi-Scattolin – architettura di Venezia
Massimo Scattolin – chitarrista italiano
Angelo Scattolin – architetto italiano